А́нна Аста́хова: Астахова, Анна Михайловна (1886—1971) — советский филолог.
 Астахова, Анна Яковлевна (1923—2007) — доярка, Герой Социалистического Труда.